Le liard est une ancienne monnaie de cuivre en usage en France et en Lorraine.
 Le liard est un félin résultant d'un croisement entre un lion mâle et une léopard femelle.
 La Liard est une rivière canadienne qui traverse le territoire du Yukon, la province de Colombie-Britannique et les Territoires du Nord-Ouest.

Botanique  
 Le liard est synonyme en Europe de peuplier noir (Populus nigra), tandis qu'au Canada liard est le nom vernaculaire donné au peuplier à feuille deltoïde (Populus deltoides) qui est connu en Europe sous les appellations de Peuplier de Virginie ou Peuplier noir d'Amérique.

Patronyme 

 Joseph Liard (1747-1832) est un ingénieur des ponts et chaussées ;
 Louis Liard (1846-1917) est un universitaire français ;
 Matthew Liard (1736-1782), graveur anglais ;
 Robert Liard (1911-1988), peintre, aquarelliste et graveur belge.